Годлево може да се отнася за:

 Годлево, село в Разложко, България;
 Годлево, село в Подляското войводство, Полша;
 Годлево Велке, село в Мазовецкото войводство, Полша;
 Годлево е и руското име на литовския град Гарлява;